Dropout –  film del 1970 diretto da Tinto Brass
 Dropout – sorgente di radiazioni studiata in astronomia 
 Dropout Boogie – album in studio del gruppo statunitense The Black Keys
 The College Dropout – album del rapper statunitense Kanye West
 The Dropout – miniserie televisiva statunitense creata da Elizabeth Meriwether